Koror peut désigner :
 Koror, un État des Palaos ;
 Koror, la plus grande ville et ancienne capitale des Palaos ;
 Koror, une île des Palaos.

Homonymie de toponyme